Pouya Latifiyan (12 de diciembre de 2001) es una investigador, calígrafo e ingeniera de telecomunicaciones iraní.

Biografía 
Nació el 12 de diciembre de 2001 en Teherán. La mayor parte de su trabajo se encuentra en el campo de las comunicaciones aeroespaciales. Es descendiente de Heydar Latifiyan.

Es un calígrafo de la caligrafía Nastaliq y miembro de la Asociación de Calígrafos de Irán. Tiene un título "excelente" de la Asociación de Calígrafos, que equivale a una licenciatura en artes.

 

Es hijo de Ali Latifiyan y Poopak Niktalab y nieto de Ahmad Niktalab.

Algunos de sus artículos 
 El proyecto de telecomunicaciones cósmicas, ¿cómo?  
 Red fija de telecomunicaciones aeroespaciales y tecnologías circundantes.  
 telecomunicaciones cósmicas profundas 
 5G y la industria de la aviación
 Olive Dennis

Referencias

Ingenieros de Irán
Artistas de Irán